Winneberg ist der Name folgender Orte:

 Winneberg (Altusried), Ortsteil von Altusried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Winneberg (Kißlegg), Ortsteil von Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg